Андрей Ростиславович Павловский (25 июля 1962, Москва) — российский художник, дизайнер, член Московского Союза художников, член Творческого Союза художников России, член Международной федерации художников UNESCO (IFA), член Российского Философского общества.

Биография и деятельность 
Генеалогия: из Черниговского дворянства и дворян Войска Донского. Среди предков русские офицеры; участники Войны 1812 года<ref>http://www.xxc.ru/walls/w24.htm </ref>; Обороны Севастополя (1854—1855гг); Первопоходник сотник Анатолий Александрович Линьков (знак 3453), видный железнодорожный инженер-изобретатель Ф. П. Казанцев. Родился в семье военного инженера и врача.

По признанию художника, наибольшее влияние на формирование его эстетики оказали: Заслуженный художник Российской Федерации, профессор Ленинградского высшего художественно-промышленного училища им. Мухиной (ныне — Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии) Дмитрий Шувалов (1932—2013), выпускник ВХУТЕМАС Серафим Александрович Павловский (1903—1989) (однофамилец).

1984 год: Начало выставочной деятельности (живопись и графика). Участник многих художественных выставок. Живописные работы находятся в частных собраниях России, Германии, США, Швеции.

1986 год: Начало творческой деятельность в области дизайна рекламы и полиграфической рекламно-представительской продукции.

Сотрудничал с ЦК ВЛКСМ, Центром Стаса Намина (SNC), ВСГ «Мелодия», издательством «Радуга», Государственным Центральным концертным залом «РОССИЯ» (в частности, с Сергеем Винниковым), МосКОНЦЕРТом, Московской Государственной филармонией, корпорацией «МиГ», ВНПО «ЭЛЕКТРОНИКА» и др. организациями. Дизайнер Конкурсов «Московская красавица»; Автор десятков коммерческих рекламно-представительских плакатов ведущих персоналий эстрады и Шоу-бизнеса.

1987—1990 годы: Преподавал в Студии эстетики визуального восприятия «Студия А»; разработка и внедрение методики, направленной на подготовку «Зрителя».

Позднесоветский период: директор рекламных агентств: JUPITER (USSR — Hong Kong Joint venture), COMMONWEALTH (USSR — USA Joint venture);

Постсоветский период: работа по заказам Аппарата Правительства Российской Федерации, Министерства Экономического развития и Торговли РФ; сотрудничество с журналами ELLE, ELLE-Decor, MoulinROUGE, ANTOURAGE, «МЕЗОНИН», MAXIM, Российским информационным агентством «НОВОСТИ».

Дизайнер рекламно-представительской продукции таких мероприятий, как «Дни Москвы» в Варшаве, Праге, Мадриде, Будапеште (Режиссёр и продюсер — Сергей Винников), Вене.., музыкальные фестивали «Ступень к Парнасу», «МузЭко-90» и мн. др.

2002 год: Организатор и Главный художник креативного объединения «Группа художников М’АРТ», работающего на рынке дизайна рекламы Москвы и России.

Куратор художественно-экспозиционных проектов (последний, по времени, дизайнерский и кураторский проект — «Портрет науки на рубеже эпох. Моисей Наппельбаум, Александр Маров» в Санкт-Петербургском Государственном Центре Фотографии (2007) и Политехническом музее (2008).

 Сфера деятельности 
Основной сферой деятельности является графический дизайн. Представитель переходного (советско-постсоветского) творческого поколения. Участник процесса формирование эстетики современного российского дизайна рекламно-представительской и рекламно-издательской продукции. Дизайн П. отличают лаконичность, и акцентированная рациональность решений. В основе эстетической концепции лежат переосмысленные и актуализированные элементы русского конструктивизма и фовизма.
Ввел в обращение термин «аддитивный конструктивизм».

Автор работ, ставших характерными образцами коммерческого плаката и графического дизайна прошедших двадцати лет (полиграфические оттиски многих работ хранятся в Российской Государственной библиотеке).

 Некоторые проекты 
 Проект"Россия — Планета пространств" М. 2002. Клиент — Правительство РФ. Изд, РИА «Новости» (продюсеры -Алексей Волин, Кузьма Михайлов) общий тираж на пяти языках — 50 000 экз.
 Подарочное Издание-Альбом «Министерство Экономического развития и Торговли. 1802—2002» М. 2002. Клиент — МЭРиТ РФ. Изд, РИА «Новости» — 10 000 экз
 Проект CHECHNYA. Questions & Ansvers. М. 2003. Клиент — Администрация Президента РФ, M.: РИА «Новости». 6 языков. Общий тираж −12 000 экз.
 Главный дизайнер рекламы премия «Русский Букер» 2004 год (2005). Клиент — «Открытая Россия»-«Русский Букер»
 Проект «Когда-нибудь мы вспомним это» M. 2005, Клиент — МЭРиТ РФ, Изд. МЭРиТ РФ −5000 экз
 Проект United Technologies in Russia 2002—2006. Клиент — UT International Operations (продюсер — Наталья Сорокина), 4 выпуска на двух языках, общий тираж около 10 000 экз.
 Проект «ВЕРА, СИЛА, ПОБЕДА» — 15 лет МФК «ДИНА» M. 2006—2008, Клиент — МФК «ДИНА» — −5000 экз
 Сувенирные плакаты для Лоры Квинт, Аллы Пугачевой, Групп «Бригада С», RONDO, «Коррозия Металла», Scorpions, и т. д.
регулярное публикация рекламных полос в ELLE, ELLE-Decor, AD, «Мезонин». MoulinROUGE, ANTOURAGE

Примечания

Литература 
  (свидетельство 018740-99)
  (свидетельство ПИ 1 — 00780)
  (свидетельство 018589)
  (лицензия ПИ 77-17065)
  (лицензия ПИ 77-4457)
  (лицензия ПИ-777508)
  (Свидетельство о регистрации ПИ-77-12055 от 04.03.2002)
  (лицензия ПИ-775301)
  (свидетельство 015924)
  (лицензия ПИ 77-1451)
  (лицензия ПИ-77-17399)
  (лицензия ПИ 77-12587)
  (Свидетельство ПИ № ФС77-47846 от 16.12.2011)
  (Свидетельство ПИ №ФС77-63496 от 2.11.2015)
 
 

Специалисты по рекламе
Дизайнеры России
Плакатисты России
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Москве
Художники России XX века
Участники проектов Викимедиа
Персоналии:Москонцерт
Реклама в России